Moreel objectivisme is de stelling dat morele kwaliteiten als goed en kwaad, eigenschappen van de realiteit zijn.
 Epistemologisch objectivisme is de wetenschappelijk-filosofische opvatting dat de wereld principieel of daadwerkelijk objectief te kennen is en niet beïnvloed wordt door het subject. 
 Objectivisme (sociologie) is de stelling dat sociale verschijnselen bestaan onafhankelijk van de actoren.
 Objectivisme (Ayn Rand) een filosofie van romanschrijfster Ayn Rand.